

Matematika 
 Annihilátor (gyűrűelmélet)
 Annihilátor (lineáris algebra)
 Annihilátormódszer, differenciálegyenletek megoldására használt módszer
 Annihilátormátrix, a regresszióanalízisben használt mátrix

Zene 
 Annihilator, kanadai metalegyüttes
 Annihilator, az együttes egy 2010-es albuma

Egyéb 
 Annihilator (film)
 The Annihilators (regény)
 The Annihilators (film)
 Annihiláció